narkomat (urządzenie) – urządzenie służące do badania obecności narkotyków w organizmie
 narkomat (polityka) – określenie radzieckich ministerstw do 1946